Авоська:
 Авоська — сумка (сетка).
 Авоська — персонаж книг о Незнайке.
 Авоська — прозвище, данное в британском Королевском ВМФ торпедоносцу-бомбардировщику Фэйри Суордфиш ( — рыба-меч), состоявшему на вооружении Авиации Королевского военно-морского флота во время Второй мировой войны.
 «Авоська» — сеть универсамов.